Sotschi steht für:
 Sotschi, eine Stadt in Russland am Schwarzen Meer
 Sotschi (Fluss), ein Fluss im Kaukasus, der in der Stadt Sotschi in das Schwarze Meer mündet
 Sotschi 2014, die Bezeichnung für die Olympischen Winterspiele 2014

Siehe auch:

 Soci